Гарвин:

 Гарвин — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Гарвин — город в округе Лайон, штат Миннесота, США.
 Гарвин — округ в штате Оклахома, США.